

Persone
 Andrea Angiulli – filosofo e pedagogista italiano
 Domenico Angiulli – militare italiano
 Federico Angiulli – calciatore italiano
 Raffaele Angiulli – avvocato e politico italiano
 Vincenzo Angiulli – matematico italiano

Altro
 Società Ginnastica Angiulli – società polisportiva italiana